Vigon steht für:
 den piemontesischen Namen der Gemeinde Vigone in der Provinz Turin, Italien
 Brad Vigon (* 1969), australisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer